Holanda puede referirse a:

Geografía 
 Holanda, región histórica y exprovincia de los Países Bajos.
 Holanda, pars pro toto o sinécdoque de los Países Bajos.
 Holanda Septentrional, provincia de los Países Bajos.
 Holanda Meridional, provincia de los Países Bajos.
 Condado de Holanda, 1100-1795, más o menos el área actual de las de las provincias Holanda Septentrional y Holanda Meridional.
 Reino de Holanda, Estado napóleonico desaparecido.

Deporte 
 Holanda Esporte Clube, club de fútbol del Campeonato Brasileño de Serie D.

Música 
 Holanda, canción compuesta por Luis Alberto Spinetta y Roberto Mouro, e interpretada por Spinetta y los Socios del Desierto.

Otros usos 
 Holanda Comunicaciones, una empresa editorial chilena.
 Holanda, un personaje de la serie de animación japonesa Hetalia: Axis Powers.
 Holanda, lienzo muy fino del que se hacían camisas, sábanas y otras cosas.
 Helados Holanda, nombre en México de la marca de helados Heartbrand.